Эрлвилл () — деревня в округе Шенанго, штат Нью-Йорк, США. Согласно переписи 2010 года, население составляет 872 человека. Названа в честь Джонаса Эрла.

История 
Территорию начали заселять примерно в 1792 году. Первоначально деревня называлась Форкс. В 1835 году было принято нынешнее название (в честь строителя ). Регистрация деревни произошла в 1887 году. Исторический район Эрлвилла добавлен в Национальный реестр исторических мест в 1982 году.

География 
Координаты деревни —  (42.741079, −75.543827). По данным Бюро переписи населения США, Эрлвилл имеет общую площадь в 2,8 км2. Населённый пункт полностью располагается на суше. Через деревню проходит магистраль .

Население

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1792 году
Населённые пункты округа Шенанго
Населённые пункты округа Мадисон (Нью-Йорк)